Drahtzieher steht für:

 Drahtzieher (Beruf), der Beruf des Drahtziehens
 Drahtzieher (Metapher), eine im Hintergrund stehende, aber einflussreiche Person

Siehe auch